Феррейрин (Ламегу) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Феррейрин (Сернанселье) — район в Португалии, входит в округ Визеу.